Löbbert ist der Familienname folgender Personen:

 Aischa-Lina Löbbert (* 1984), deutsche Schauspielerin, Hörspielsprecherin, Kostümbildnerin und Produzentin
 Dirk Löbbert (* 1960), deutscher Künstler und Kunstprofessor, siehe Maik und Dirk Löbbert
 Josef Löbbert (1916–1996), deutscher Politiker (SPD)
 Katrin Löbbert (* 1981), (* 1981), deutsche Musicaldarstellerin und Sängerin (Sopran), siehe Katrin Taylor
 Kristina Löbbert (* 1975), deutsche Filmproduzentin
 Maik Löbbert (* 1958), deutscher Künstler und Kunstprofessor, siehe Maik und Dirk Löbbert
 Raoul Löbbert (* 1977), deutscher Journalist und Chefkorrespondent